Théogène est un nom propre, issu du grec ancien, qui se réfère à :

Saint chrétien
 Théogène d'Hippone († 260), évêque d'Hippone (Bône / Annaba dans l'actuelle Algérie), martyr avec trente six autres compagnons ; fêté le .

Personnages portant ce prénom
 Théogène François Page  (1807-1867), contre-amiral, gouverneur militaire en Indochine française ;
 Théogène Ricard (1909-2006), homme politique canadien ;
 Théogène Turatsinze (né « dans le nord » du Rwanda vers 1970 et assassiné entre le 11 et le  au  Mozambique), homme d'affaires rwandais.

Voir aussi  
 Théogénès

Références